ASZ peut faire référence à :
 *  ;
 Also sprach Zarathustra (en français, Ainsi parlait Zarathoustra), une œuvre philosophique de Friedrich Nietzsche.